Nikola Mektić e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Matthew Ebden e Max Purcell con il punteggio di 7-65, 63-7, 4-6, 6-4, 7-62.

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinale)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finale)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (terzo turno)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Tim Pütz /  Michael Venus (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  John Peers /  Filip Polášek (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (terzo turno, ritirati)

  Jamie Murray /  Bruno Soares (terzo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (ritirati)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (quarti di finale)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Santiago González /  Andrés Molteni (terzo turno)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (campioni)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (terzo turno)
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Liam Broady /  Jay Clarke (primo turno)
  Julian Cash /  Henry Patten (primo turno)
  Arthur Fery /  Felix Gill (secondo turno)

<li>  Alastair Gray /  Ryan Peniston (primo turno)
  Jonny O'Mara /  Ken Skupski (terzo turno)

Ranking protetto 

  Łukasz Kubot /  Szymon Walków (secondo turno)
  Treat Huey /  Franko Škugor (primo turno)

  Aljaž Bedene /  Kwon Soon-woo (primo turno) 
  Julio Peralta /  Alejandro Tabilo (primo turno)

Alternate 

  Sander Arends /  Quentin Halys (primo turno)
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (secondo turno)

  Robert Galloway /  Max Schnur (secondo turno) 
  Nicholas Monroe /  Tommy Paul (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022